Fermata – temporanea sospensione della marcia per brevi esigenze
Fermata – punto dove un veicolo del trasporto pubblico (autobus, filobus e tram) sosta per caricare e scaricare passeggeri
Fermata – punto di una linea ferroviaria dove viene effettuato servizio passeggeri ed è privo di scambi e segnali

Altri progetti